Stanisław Karpiński (1870–1943) – polski ekonomista i polityk
 Stanisław Karpiński (1891–1982) – polski lotnik wojskowy i sportowy
 Stanisław Karpiński (ur. 1960) – profesor dr hab. Laboratorium Fizjonomiki i Modelowania Biotechnologicznego Roślin SGGW, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego